Мартин Прохазка (, родился 3 марта 1972 в Слани) — чехословацкий и чешский хоккеист, правый нападающий. Олимпийский чемпион 1998 года. Четырёхкратный чемпион мира. В настоящее время — главный тренер клуба 2-й чешской лиги «Ржисуты».

Карьера 
Известен по выступлениям за клуб чешской Экстралиги «Кладно». В НХЛ выступал за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Атланта Трэшерз», однако провёл только 32 игры, набрав 7 очков. В составе «Трэшерз» стал соавтором их первого гола (2 октября 1999 года против «Нью-Джерси Девилз». Имел опыт выступлений за шведский АИК и два российских клуба — омский «Авангард» и воскресенский «Химик» (в сезоне 2002/2003 в 42 играх за омский клуб отличился 10 раз, отдал 7 передач и с земляками Павлом Патерой и Томашом Власаком составил самую результативную тройку чемпионата России).

Четырежды чемпион мира (1996, 1999, 2000 и 2001), чемпион Олимпиады в Нагано (1998). В 1990-е вместе с Павлом Патерой составлял ударную силу сборной Чехии на международных турнирах, с которым был знаком ещё по клубным выступлениям. За чешскую сборную всего провёл 189 игр, забросил 60 шайб. Всего за карьеру в клубах и сборной сыграл 1206 матчей, забил 461 гол.

После окончания карьеры в 2012-м году участвовал в популярном шоу Star Dance, был пресс-атташе сборной Чехии. С сентября 2016 года — главный тренер клуба 2-й чешской лиги «Ржисуты».

Статистика 
                                 Регулярный чемпионат        Плей-офф
Сезон   Клуб               Лига    И   Г   П   О   Ш    И   Г   П   О   Ш
-------------------------------------------------------------------------
1989–90	Кладно              ЧСЛ	  41  16  10  26   8	8   2   1   3   2
1990–91	Кладно	            ЧСЛ	  50  19   9  28  43	—   —   —   —   —
1991–92	Дукла Йиглава	    ЧСЛ	  36  14   9  23   —	8   3   2   5   —
1992–93	Кладно	            ЧСЛ	  37  22  11  33   8	—   —   —   —   —
1993–94	Кладно	            ЧЭЛ   43  24  16  40  18	2   2   0   2   0
1994–95	Кладно	            ЧЭЛ   41  25  33  58  20   11   8   4  12   4
1995–96	Кладно	            ЧЭЛ   37  15  28  43  14	8   2   4   6   2
1996–97	АИК Стокгольм	    ШЭС   49  16  23  39  38	7   2   3   5   8
1997–98	Торонто Мэйпл Лифс  НХЛ   29   2   4   6   8	—   —   —   —   —
1998–99	Всетин	            ЧЭЛ   46  20  26  46  10   12  11   9  20   0
1999–00	Атланта Трэшерз	    НХЛ    3   0   1   1   0	—   —   —   —   —
1999–00	Всетин	            ЧЭЛ   31  10  10  20  18	9   2   0   2   0
2000–01	Витковице           ЧЭЛ   32  15  16  31  12   10   4   2   6   0
2001–02	Витковице	    ЧЭЛ   20   6  11  17   4	—   —   —   —   —
2001–02	Авангард Омск	    РСЛ   31   8   6  14   6   11   2   1   3   2
2002–03	Авангард Омск       РСЛ   35   9   9  18  12	3   1   0   1   4
2003–04	Кладно	            ЧЭЛ   23   5   6  11   2	—   —   —   —   —
2003–04	Химик Воскресенск   РСЛ    3   0   0   0   2	—   —   —   —   —
2004–05	Кладно	            ЧЭЛ   45  22  16  38  10	7   3   2   5   2
2005–06	Кладно	            ЧЭЛ   40   9  15  24  18	—   —   —   —   —
2006–07	Кладно	            ЧЭЛ   49  35  16  51  40	3   1   0   1   2
2007–08	Кладно	            ЧЭЛ   52  21   8  29  26	7   6   3   9   6
2008–09	Кладно	            ЧЭЛ	  42  13  15  28  12   10   4   2   6   4
2009–10	Кладно	            ЧЭЛ   30   3   3   6  48   10   0   1   1   4
2011–12	Регенсбург	  ГЕР-3   38  18  21  39  20	8   1   1   2   4
-------------------------------------------------------------------------
 Всего в НХЛ                      32   2   5   7   8    —   —   —   —   —
 Всего в Чешской экстралиге      695 294 258 552 311  105  48  30  78  26
 Всего в Российской суперлиге     69  17  15  32  20   14   3   1   4   6
 Всего в Шведской элитной серии   49  16  23  39  38    7   2   3   5   8
 Всего в Немецкой третьей лиге    38  18  21  39  20    8   1   1   2   4

Достижения 
 Олимпийский чемпион 1998
 Чемпион мира 1996, 1999, 2000, 2001
 Бронзовый призер чемпионата мира 1997, 1998
 Чемпион Чехии 1999
 Серебряный призер чемпионата Чехии 2000
 Бронзовый призер чемпионата Чехии 1994, 2001
 Лучший хоккеист чемпионата Чехии 1995
 Лучший хоккеист, бомбардир и снайпер плей-офф чемпионата Чехии 1999
 Лучший хоккеист чемпионата мира 2000
 Бронзовый призер молодежного чемпионата мира 1990, 1991
 Бронзовый призер чемпионата Европы среди юниоров 1990

Примечания 

Хоккеисты Чехословакии
Хоккеисты Чехии
Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1998 года
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Чехии
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки ХК АИК
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки ХК «Всетин»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Рытиржи Кладно»